Beautiful Boy ist:
 Beautiful Boy (2010), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Shawn Ku (2010)
 Beautiful Boy (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Van Groeningen (2018)
 Beautiful Boy (Darling Boy), ein Lied von John Lennon vom Album Double Fantasy (1980)